St. Augustine bezeichnet:

 St. Augustine (Florida), Stadt (City) im St. Johns County, Florida
 St. Augustine (Illinois), Dorf (village) im Knox County, Illinois
 St. Augustine (Trinidad und Tobago), Stadt in Trinidad und Tobago
 den Mount St. Augustine, Vulkan in Alaska

St. Augustine ist die englischsprachige Bezeichnung für:

 Augustinus von Hippo (354–430), Bischof, Kirchenvater und Schutzpatron des Augustinerordens
 Augustinus von Canterbury († 604), der erste Erzbischof von Canterbury
 Augustine Kandathil (1874–1956), Syro-Malabarischer Erzbischof von Ernakulam
 Abtei St. Augustinus in Canterbury

Siehe auch:

 Saint-Augustin
 Augustin (Begriffsklärung)